Die Goalball-Bundesliga 2022 ist die Meisterschaft der höchsten deutschen Spielklasse im Goalball. Dabei wird der deutsche Goalballmeister ermittelt. Die Saison lief vom 14. Mai bis 5. November 2022. Meister wurde der Chemnitzer BC.

Teilnehmende Mannschaften 
Teilnehmer waren der Meister des Vorjahres, Rostocker GC Hansa, sowie Chemnitzer BC, SGV Dresden, SSG Blindenstudienanstalt Marburg, BVSV Nürnberg und Aufsteiger SSV Königs Wusterhausen.

Spielübersicht 
 am 14. Mai 2022 in Dresden:
{| class="wikitable" border="0"
| width="180" | RGC Hansa || align="center" width="20" | – || width="180" | SSV Königs Wusterhausen || width="50" | 11:1
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || SGV Dresden || 11:1
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 7:12
|-
| SSV Königs Wusterhausen || align="center"| – || Chemnitzer BC || 2:12
|-
| SGV Dresden || align="center"| – || RGC Hansa || 8:14
|-
| SSV Königs Wusterhausen || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 10:9
|-
| SGV Dresden || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 5:6
|}

 am 9. Juli 2022 in Rostock:
{| class="wikitable" border="0"
| width="180" | SVG Dresden || align="center" width="20" | – || width="180" | SSV Königs Wusterhausen || width="50" | 6:5
|-
| SGV Dresden || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 0:10
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || Chemnitzer BC || 4:14
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || RGC Hansa || 19:14
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 21:14
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || RGC Hansa || 13:14
|-
| RGC Hansa || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 14:8
|-
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || SSV Königs Wusterhausen || 7:6
|}

 am 15. Oktober 2022 in Nürnberg:
{| class="wikitable" border="0"
| width="180" | SSV Königs Wusterhausen || align="center" width="20" | – || width="180" | RGC Hansa || width="50" | 5:10
|-
| SVG Dresden || align="center"| – || Chemnitzer BC || 7:11
|-
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 15:21
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || SSV Königs Wusterhausen || 15:5
|-
| RGC Hansa || align="center"| – || SGV Dresden || 15:5
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || SSV Königs Wusterhausen || 12:7
|-
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || SGV Dresden || 7:3
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 14:4
|}

 am 5. November 2022 in Rostock:
{| class="wikitable" border="0"
| width="180" | SSG Blista Marburg || align="center" width="20" | – || width="180" | Chemnitzer BC || width="50" | 4:10
|- 
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || RGC Hansa || 10:11
|- 
| SSV Königs Wusterhausen || align="center"| – || SGV Dresden || 7:7
|- 
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || RGC Hansa || 10:17
|- 
| SGV Dresden || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 0:10
|- 
| SSV Königs Wusterhausen || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 13:14
|- 
| Chemnitzer BC || align="center"| – || RGC Hansa || 11:1
|}

Tabelle

Weblinks 
 goalball.de

2022
Sportsaison 2022